Panerai est une entreprise horlogère italienne.

Patronyme 

 Philippe Panerai (1940-), un architecte français ;
 Rolando Panerai (1924-2019), un baryton italien ;
 Ruggero Panerai (1862-1923), un peintre italien ;
 Umberto Panerai (1953 -), un joueur italien de water polo.